Rhypholophus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Friedrich Anton Kolenati 1860. Rhypholophus ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Rhypholophus